Wang Gang är ett kinesiskt namn som kan syfta på följande personer:

Wang Gang (politiker) (född 1942), en kinesisk politiker och ledare i Kinas kommunistiska parti;
Wang Gang (skådespelare) (född 1948), en kinesisk skådespelare och TV-profil;
Wang Gang (fotbollsspelare) (född 1989), en kinesisk fotbollsspelare som spelar för SC Beira-Mar.